Setup (filme)
Instalação (computação)
BIOS

Desambiguação